SinAir:

 SinAir — сокращённое название авиакомпании Singapore Airlines.
 SinAir — сокращённое название авиашоу Singapore Airshow , проводимого с 2008 года.
 SinAir — прежнее название французской авиакомпании New Axis Airways.